Seki può riferirsi a:

Geografia 
 Seki – città giapponese della prefettura di Gifu
 Seki – villaggio turco della provincia di Çankırı

Persone 
 Akiko Seki (1899-1973) – soprano giapponese
 Kōwa Seki (1637/1642-1708) – matematico giapponese
 Shūichi Seki (1946) – animatore giapponese
 Tomokazu Seki (1972) – doppiatore e cantante giapponese
 Toshihiko Seki (1962) – doppiatore giapponese
 Tsutomu Seki (1930) – astrofilo giapponese
 Seki Matsunaga (1928-2013) – calciatore giapponese

Altro 
 3426 Seki – asteroide della Fascia principale
 Cometa Ikeya-Seki – nome di due comete
 Sesshō-seki – oggetto magico della mitologia giapponese
 Seki – medicinale per la tosse della Zambon (sekì 咳 in giapponese significa "tosse")